Монта Эллис (; род. 26 октября 1985 года, Джэксон, Миссисипи) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана Пэйсерс». Играет на позициях атакующего и разыгрывающего защитника. В 2005 году, сразу после окончания школы, был выбран на драфте НБА под 40-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». В первом сезоне выходил со скамейки, но во втором стал игроком стартовой пятёрки, значительно улучшил свои показатели (прежде всего, по очкам — с 6,8 до 16,5 в среднем за игру) и был назван по итогам сезона самым прогрессирующим игроком НБА.

Карьера 
Монта играл за школьную команду своего родного города Джексон (штат Миссисипи). На драфте НБА 2005 года Эллис был выбран лишь в середине второго раунда под 40-м общим номером командой «Голден Стэйт Уорриорз».

Первый сезон  в НБА у Эллиса ушёл на адаптацию и он получал мало игрового времени. Однако уже в следующем сезоне () Монта стал игроком стартовой пятерки команды, и вместе с командой вышел в плей-офф 2007 года. Также был участником уикенда всех Звезд-2007, на котором сыграл за команду второгодок и набрал 28 очков.

Летом 2008 года Эллис подписал с «Уорриорз» 6-летний контракт на сумму 67 млн долларов. Но в сезоне  из-за травмы Эллис сыграл лишь в 25 матчах. Следующие два сезона Эллис провел без травм, набирая в каждом из них более 24 очков в среднем за матч.

13 марта 2012 Монта Эллис, Экпе Удох и Кваме Браун были обменяны в «Милуоки Бакс» на Эндрю Богута и Стивена Джексона.

13 июля 2013 года ставший свободным агентом Эллис подписал трёхлетний контракт с клубом «Даллас Маверикс» на сумму 25 млн долларов.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

 

Баскетболисты США
Баскетболисты НБА
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»